Jan Tokarski – podoficer Pułku 8 Piechoty Liniowej, 19 sierpnia 1831 odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari
 Jan Tokarski – kapitan Pułku 3 Piechoty Liniowej, 3 października 1831 odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari
 Jan Tokarski ps. „Gniewosz” (ur. 26 sierpnia 1876 w Rawie Maz., w rodzinie Ludwika i Ludwiki z Suchowskich) – murarz, działacz niepodległościowy, 3 czerwca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Tokarski (ur. 26 października 1892 w Sienicy, w rodzinie Karola i Marii z Trykszów) – żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 marca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości 
 Jan Tokarski (1897–1920) – podporucznik Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Tokarski (1909–1982) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

Przypisy